Claysville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Claysville (Alabama)
 Claysville (Illinois)
 Claysville (Indiana)
 Claysville (Kentucky)
 Claysville (Maryland)
 Claysville (Missouri)
 Claysville (Ohio)
 Claysville (Pennsylvania)
 Claysville (Tennessee)
 Claysville (West Virginia)

Siehe auch:
 Clayville